Bertha Phillpotts (1877-1932), linguiste et universitaire britannique
 Eden Phillpotts (1862-1960), écrivain britannique

Patronyme anglais